Marek Stępień (ur. 1958) – polski historyk
 Marek Stępień (ur. 1964) – polski szermierz, olimpijczyk